La saison 1933-1934 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les douze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la , où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, le dernier du classement est relégué et le champion de , la deuxième division autrichienne, est promu parmi l'élite.

C'est le SK Admira Vienne qui remporte le championnat en terminant en tête du classement final, avec  d'avance sur le SK Rapid Vienne et 6 sur un duo composé du tenant du titre, le First Vienna FC et du FK Austria Vienne. C'est le  de champion d'Autriche de l'histoire du club, qui réussit un nouveau doublé en écrasant le Rapid 8-0 en finale de la Coupe d'Autriche.

Le championnat se termine beaucoup plus tôt cette saison afin de permettre à l'équipe nationale autrichienne de pouvoir préparer dans les meilleures conditions la Coupe du monde 1934, organisée en Italie durant le mois de juin. La Wunderteam autrichienne terminera d'ailleurs à la  de la compétition.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 victoire : 2 points ;
 match nul : 1 point ;
 défaite : 0 point.
|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1933 en Autriche
1934 en Autriche